MTA kan syfta på: 

 MTA – ett mobiltelefonisystem, se Mobiltelefoni
 MTA –  ett amerikanskt statligt företag i staten New York, se Metropolitan Transportation Authority
 MTA – en tävlingsgren inom frisbeesporten, Maximum Time Aloft